El Mazo puede referirse a:

El Mazo, localidad del municipio de Peñamellera Baja, en Asturias, España.
Estadio Municipal de Deportes El Mazo, en Haro, comunidad autónoma de La Rioja, España.